Žiga Svete, slovenski hokejist, * 13. april 1985, Bled.

Svete je igral za slovenske klube HK Bled, ker je začel kariero, Olimpija Hertz Ljubljana, HK Alfa in Acroni Jesenice, kjer je igral tudi v avstrijski ligi. Z Olimpijo je v sezoni 2003/04 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. V sezoni 2009/10 je igral v nizozemski ligi za Eaters Geleen, kamor se je vrnil v sezoni 2012/13. V začetku februarja 2013 je prestopil v novoustanovljeni klub Icefighters Leipzig v nemško tretjo ligo. Sezono 2013/14 je začel pri klubu Team Jesenice v ligi INL, sredi januarja pa je prestopil v klub Cardiff Devils v britanski ligi. V začetku sezone 2014/15 se je vrnil v HDD Jesenice, sredi decembra 2014 pa v klub Icefighters Leipzig.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 2009 D1, kjer je odigral pet tekem.

Pregled kariere 

|-
| rowspan=2|HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 18
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 12
| 0
| 1
| 1
| -20
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 12
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 11
| 0
| 4
| 4
|
| 14
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| rowspan=2|HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 19
| 0
| 1
| 1
|
| 24
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 29
|-
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| +2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 5
| 1
| 5
| 6
| +1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=3|HDD ZM Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 9
| 0
| 7
| 7
|
| 18
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|-
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 15
| 2
| 0
| 2
|
| 18
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 19
| 2
| 1
| 3
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 18
| 0
| 3
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 3
| 3
| 6
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 17
| 2
| 8
| 10
|
| 41
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 21
| 3
| 13
| 16
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Future Bolzano
| Italijanska 2. liga
| 06/07
|
| 26
| 2
| 19
| 21
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 23
| 0
| 2
| 2
| +2
| 2
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 16
| 4
| 10
| 14
|
| 34
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 12
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 44
| 0
| 5
| 5
| +3
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hokki Kajaani
| Finska 2. liga
| 08/09
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| +4
| 6
|
| 11
| 0
| 2
| 2
| +4
| 8
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Eaters Geleen
| Nizozemska liga
| 09/10
|
| 44
| 9
| 24
| 33
|
| 34
|
| 7
| 5
| 5
| 10
|
| 6
|-
| CSG Strasbourg
| Francoska liga
| 10/11
|
| 26
| 0
| 3
| 3
|
| 10
|
| 13
| 0
| 0
| 0
|
| 14
|-
| HK Partizan
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 16
| 4
| 10
| 14
|
| 37
|
| 9
| 0
| 7
| 7
|
| 10
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 422
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 133
| bgcolor="#7FFF00" | 171
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 450
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 91
|}

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Alfa
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Hokejisti Hokki Kajaani
Hokejisti Eaters Geleen
Hokejisti CSG Strasbourg
Hokejisti HK Partizan Beograd
Hokejisti Icefighters Leipzig
Hokejisti HDD Jesenice
Hokejisti Cardiff Devils
Hokejisti Dundee Stars
Blejski športniki